Naha (, -shi, Okinawanisch Naahwa) ist die größte Stadt der japanischen Präfektur Okinawa und gleichzeitig deren Verwaltungssitz.

Geografie

Lage 
Die rund 100 km lange Insel Okinawa, in deren Süden Naha liegt, gehört zur Gruppe der Ryūkyū-Inseln und damit auch zu den Nansei-Inseln, die sich von Kyūshū bis Taiwan erstrecken und die das Ostchinesische Meer vom Pazifik trennen.

 Angrenzende Städte und Gemeinden

 Tomigusuku
 Urasoe
 Haebaru
 Nishihara

Klima 

Das Klima Nahas ist subtropisch und monsunartig. Niederschläge erfolgen ganzjährig, die jährliche Niederschlagsmenge liegt bei 2000 mm. Im Sommer und Herbst wird die Gegend regelmäßig von Taifunen heimgesucht. 

Die Sommer sind heiß mit Temperaturen von 25–30 °C und darüber. Die Winter sind relativ warm mit Temperaturen zwischen 15 und 20 °C.

Geschichte 
Im Jahre 1853 landete der US-amerikanische Marineoffizier Matthew Calbraith Perry während seines erfolgreichen Feldzuges zur Öffnung Japans für den Außenhandel in Naha.

In der drei Monate dauernden Schlacht um Okinawa, der letzten Schlacht des Pazifikkrieges 1945, wurden Naha und alle anderen Orte im Süden der Insel Okinawa fast vollständig zerstört.

Infrastruktur

Verkehr 
Naha besitzt die Einschienenbahn Yuirail. Es gibt Fährverbindungen zu den umliegenden Inseln und zu Städten auf den japanischen Hauptinseln. Der Luftverkehr wird überwiegend über den Flughafen Naha abgewickelt.

Bildung 
In Naha befinden sich zwei Universitäten.

Kultur 
Kampfkunst

Naha-Te (, wörtlich „Naha-Hand“), eine dort ausgeübte Kampfkunst, wurde nach der Stadt benannt. In den Orten Naha, Tomari () und Shuri entstand das Okinawa-Te, das Ursprung des heutigen Karate ist.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Gichin Funakoshi (1868–1957), Karateka
 Iha Fuyū (1876–1947), Linguist und Volkskundler
 Mabuni Kenwa (1889–1952), Karateka
 Ankō Itosu (1831–1915), Karateka
 Kanryō Higaonna (1853–1916), Karateka
 Sōkon Matsumura (19. Jh.), Karateka
 Yamanokuchi Baku (1903–1963), Lyriker
 Nagamine Shōshin (1907–1997), Karateka
 Namie Amuro (* 1977), J-Pop-Sängerin
 Cocco (* 1977), J-Pop-Sängerin
 Kazuki Ganaha (* 1980), Fußballspieler
 Shingo Akamine (* 1983), Fußballspieler
 Ryōko Takara (* 1990), Fußballspielerin
 Tetsuya Chinen (* 1997), Fußballspieler

Literatur 
 S. Noma (Hrsg.): Naha. In: Japan. An Illustrated Encyclopedia. Kodansha, 1993. ISBN 4-06-205938-X, S. 1036.

Weblinks 

 Offizielle Website (japanisch, englisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Präfektur Okinawa
Ort mit Seehafen
Japanische Präfekturhauptstadt